Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниоров 1979 — двенадцатый чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд. Чемпионат прошел в Тыхах и Катовицах (Польша) с 31 марта по 6 апреля 1979 года. Чемпионом Европы стала юношеская сборная Чехословакии.

Группа А

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Финальный раунд 
Чемпионская группа

Утешительный раунд

Италия выбыла в группу В.

Призы и награды чемпионата

Группа В 
Матчи прошли с 4 по 8 марта 1979 года в румынском городе Меркуря-Чук.

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Стыковые матчи 

Норвегия вышла в группу А, Дания выбыла в группу C.

Группа C 
Матчи проходили в Софии (Болгария) с 1 по 6 марта 1979 года.

Болгария вышла в группу В.

Ссылки 
 Архив

Март 1979 года
Апрель 1979 года
Спорт в Польше в 1979 году
1979
Международные спортивные соревнования в Катовице
Хоккей